Die Kategoria e Parë 1992/93 (sinngemäß: Erste Liga) war die 54. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 6. September 1992 und endete am 9. Mai 1993.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie im Vorjahr 16 Teams. In der Saison 1991/92 waren KS Selenica und KF Skënderbeu Korça aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen KS Albpetrol Patos (bereits 1974/75 Teil der Kategoria e Parë unter dem Namen Punëtori Patos) sowie KS Sopoti Librazhd, das seine erste Spielzeit in der höchsten albanischen Fußballliga absolvierte, hinzu. Titelverteidiger war KS Vllaznia Shkodra.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zweimal gegen jede andere Mannschaft an. Im Gegensatz zum Vorjahr, als nur die beiden Tabellenletzten in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen mussten, stiegen dieses Mal die letzten drei Teams ab, weil die Liga auf 14 Mannschaften verkleinert wurde. Der Meister zog in die UEFA Champions League ein, einen Teilnehmer am UEFA-Pokal stellte Albanien für das folgende Jahr nicht.

Insgesamt fielen 545 Tore, was einem Schnitt von 2,3 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 20 Treffern wurde Edmond Dosti von FK Partizani Tirana.

Nach vier Vizemeisterschaften in Folge schaffte Partizani Tirana endlich wieder den Sprung an die Spitze der Liga. Mit dem fünfzehnten Meistertitel der Vereinsgeschichte war Partizani nun wieder alleiniger Rekordmeister Albaniens. Der Zweitplatzierte Teuta Durrës musste sich am Ende mit fünf Punkten Rückstand geschlagen geben und landete knapp vor Besa Kavaja und Titelverteidiger Vllaznia Shkodra. Mit größerem Abstand folgte KF Elbasani auf dem fünften Rang und erreichte somit in diesem Jahr souverän den Klassenerhalt. In den Abstiegskampf war wie in der Vorsaison mehr als die Hälfte der Klubs involviert. Während sich die sonstige Spitzenmannschaft Dinamo Tirana noch mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz rettete, war es für Apolonia Fier, KS Lushnja, Neuling Albpetrol Patos und KS Laçi mit nur noch zwei Zählern Abstand schon knapper. Mit dem ehemaligen Rekordchampion SK Tirana und Flamurtari Vlora entgingen auch zwei weitere Traditionsvereine gerade noch so dem Absturz in die Zweitklassigkeit. Diesen konnte auch der zweite Aufsteiger Sopoti Librazhd vermeiden. Dagegen mussten Kastrioti Kruja sowie das direkt dahinter liegende Tomori Berat für die nächste Saison ebenso mit der Kategoria e dytë planen wie auch der abgeschlagene Letzte KS Pogradeci.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1992 93
Fußballsaison 1992/93